Vodovod je lahko:
 vodovod
 Vodovod, Novi Travnik (Bosna in Hercegovina)